

Cinema 
 The Fall – film del 1969 diretto da Peter Whitehead
 Amore pericoloso (The Fall) – film del 1999 diretto da Andrew Piddington
 The Fall – film del 2006 diretto da Tarsem Singh
 The Fall – film del 2008 diretto da John Krueger

Letteratura 
 La caduta (The Fall) – romanzo di Guillermo del Toro e Chuck Hogan del 2010

Musica 
 The Fall – gruppo post-punk britannico
 The Fall – traccia della colonna sonora di Xanadu del 1980
 The Fall – singolo dei Ministry del 1995, dall'album Filth Pig
 The Fall – album di Norah Jones del 2009
 The Fall – album dei Gorillaz del 2010
 The Fall – EP di XXXTentacion del 2014

Televisione 
 The Fall - Caccia al serial killer – serie televisiva britannica
 L'Iniziazione (The Fall) – episodio della prima stagione di CSI: NY

Pagine correlate 
 The Falls